Labsal steht für:

 Labsal, Konservierungsmittel für Tauwerk, siehe Labsalben

Siehe auch: